

Patronyme 

 
 François Le Fort (1656-1699), général et amiral genevois au service de la Russie ;
 Frédéric Antoine Henri Le Fort (1754-1792), général de brigade genevois au service de la France ;
 Charles Auguste Philippe Le Fort (1757-1794), général genevois de la Révolution française ;
 Louis-Joseph Lefort (1766-1848), libraire et imprimeur lillois ;
 Jules Lefort (1819-1896), pharmacien et chimiste français ;
 Jules Lefort (1822-1898), chanteur lyrique français ;
 Achille Lefort (1834-1912), homme politique français ;
 Henri Victor Clément Lefort (1845-1919), général français ;
 Lucien Lefort (1850-1916), architecte français ;
 Henri-Émile Lefort (1852-1937), graveur français ;
 Georges-Robert Lefort (1875-1954), architecte français ;
 Cecily Lefort (1900-1945), agente britannique du Special Operations Executive ;
 Fernand Lefort (1911-1991), homme politique français ;
  (1913-1974), général français ;
 Bernard Lefort (1922-1999), chanteur lyrique français ;
 Claude Lefort (1924-2010), philosophe français ;
 Jean-Claude Lefort (1944-), homme politique français ;
 François Lefort des Ylouses (1946-), prêtre français ;
 Bernard Lefort (1951-2014), écrivain, éditeur et journaliste français ;
 Gérard Lefort (1952-), critique français de cinéma ;
 Christian Lefort (1959-), pilote automobile belge ;
 Régis Lefort (1962-), poète et écrivain français ;
 Jennifer Lefort (1976-), artiste canadienne ;
 Enzo Lefort (1991-), escrimeur français ;
 Jordan Lefort (1993-), footballeur français.

Patronyme français